Чемпіонат Угорщини з футболу 1983—1984 — 82-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона всьоме здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Шіофок Баняс (ІІ Ліга) взяв участь у Кубку володарів кубків 1984—1985 як володар Кубку Угорщини 1983—1984.
2. З клубу Будапешт Гонвед було знято 4 очки.
3. У матчах Волан-Будапешт Гонвед та Діошдьйор-Волан клубам не були зараховані очки.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1983—1984
Угорщина
Угорщина
1983 в угорському спорті
1984 в угорському спорті